Сантијаго Лаољага има више значења:

 Општина Сантијаго Лаољага (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Лаољага (Сантијаго Лаољага, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику